Schefflenz ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

 Schefflenz, Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württembergmit unter anderem den drei Ortsteilen und früheren Gemeinden Ober-,  Mittel- und Unterschefflenz
 Schefflenz (Jagst), rechter Zufluss der Jagst bei Untergriesheim, Stadt Bad Friedrichshall, Landkreis Heilbronn